Buxton FC (celým názvem: Buxton Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Buxton v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1877. Od sezóny 2007/08 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Silverlands s kapacitou 4 000 diváků.

Získané trofeje 
 Derbyshire Senior Cup ( 10× )
 1938/39, 1945/46, 1956/57, 1959/60, 1971/72, 1980/81, 1985/86, 1986/87, 2008/09, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1951/52
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 1970/71, 1971/72
 FA Vase
 5. kolo: 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1891–1899: The Combination
 1932–1973: Cheshire County League
 1973–1987: Northern Premier League
 1987–1997: Northern Premier League (Premier Division)
 1997–1998: Northern Premier League (Division One)
 1998–2006: Northern Counties East League (Premier Division)
 2006–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1877